Ба́уский район () — бывший административный район на юге Латвии в области Земгале. Граничил с Огрским, Елгавским, Рижским и Айзкраукльским районами Латвии, а также с Литвой.

История 
7 декабря 1956 года к Баускому району были присоединены части территорий упразднённых Элейского и Яунелгавского районов, а 11 ноября 1959 года — часть территории упразднённого Балдонского района.

Население

СМИ 
В советское время в районе издавалась газета «Bauskas Darbs» (Бауский труд).

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии